Termin ADP-riboziltransferaza ima više značenja.
 NAD(P)+—protein-arginin ADP-riboziltransferaza, an enzyme
 NAD+—diftamid ADP-riboziltransferaza, an enzyme
 NAD+ ADP-riboziltransferaza, an enzyme